Эскандон () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Эскандон, Мануэль де (1857—1940) — мексиканский игрок в поло.
 Эскандон, Пабло де (1856—1926) — мексиканский игрок в поло.
 Эскандон, Хосе де (1700—1770) — испанский военный деятель, первый губернатор провинции Новый Сантандер (Мексика).
 Эскандон, Хосе — мексиканский актёр.
 Эскандон, Эустакиу де (1862—1933) — мексиканский игрок в поло.